Лига чемпионов АФК сезона 2004 — 23-й розыгрыш главного клубного турнира Азии, 2-й под названием Лига чемпионов АФК. Обладателем трофея впервые в истории «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, в финале переигравший южнокорейский «Соннам Ильхва Чхунма».

Формат турнира 
28 клубов были разбиты на семь групп с учётом географического принципа — представители Восточной и Юго-Восточной Азии были посеяны в группы от E до G, остальные — от А до D. Групповой этап прошёл в два круга, каждая пара провела по два матча между собой. За победу в матче начислялось 3 очка, за ничью — 1 очко. Семь победителей группового турнира выходили в четвертьфинал, восьмым участником плей-офф автоматически стал победитель прошлого розыгрыша — «Аль-Айн».

Результаты

Групповой турнир

Группа А 

«Риффа» после двух туров снялся с турнира, результаты матчей были аннулированы.

Группа В 

20 апреля, после матча между клубами «Аль-Кадисия» и «Аль-Садд», сотрудники службы безопасности кувейтского клуба атаковали игроков команды противника. По итогам расследования 7 мая «Аль-Кадисия» была дисквалифицирована и отстранена от турниров АФК на 3 года, результаты матчей аннулированы.

Группа С 

«Аль-Ахли» снялся с турнира после того, как Федерация футбола Бахрейна приняла решение о вызове семи игроков клуба в сборную для подготовки к квалификационным играм чемпионата мира и Олимпийских игр. Санкции к клубу не применялись.

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

2004
Футбол в Азии в 2004 году